Fair Trade kan verwijzen naar:
 Eerlijke handel
 Fair Trade (televisieserie), een televisieserie uit 2020 van Marc Punt